DDR-Oberliga (expresie germană; în engleză: GDR - Premier League) a fost, înainte de reunificarea Germaniei în 1990, nivelul de concurență. A fost elita fotbalului în Republica Democrată Germană (Deutsche Demokratische Republik, DDR, Germania de Est), fiind aproximativ echivalentă cu Oberliga (1945-1963) sau Bundesliga (1963-1990) din Germania de Vest.

Istorie
După al doilea război mondial , competiții sportive separate au apărut în estul și de vestul jumătăți ocupate de Germania, înlocuind Gauligas de epoca nazistă.

A fost înființată în 1949 ca DS-Oberliga (Deutscher Sportausschuss Oberliga sau germană Sport Asociația Liga Superioară). Începută în 1958, aceasta a purtat numele de DDR-Oberliga și a fost parte din structura de ligă DFV (Deutscher Fussball, Verband der DDR sau germană Asociația de Fotbal din RDG).

Inaugurală în sezonul 1949-1950 DDR-Oberliga a fost alcătuită de 14 echipe cu 2 retrogradate. De-a lungul următoarelor patru sezoane numărul de echipe din divizie a variat și a inclus oriunde 17 - 19 părți cu 3 sau 4 puncte de retrogradare. Începând cu sezonul 1954-1955 până la fuziunea dintre Germania de Est și Vest a asociațiilor de fotbal din 1991-1992 liga a fost format din 14 echipe, cu 2 retrogradate.

Inițial, DDR-Oberliga a fost operată pe un program de toamnă-primavară. De la 1956 la 1960 un tip sovietic de primăvară-toamnă (an calendaristic) programul a fost la locul lor. Aceasta necesita o rundă de tranziție în 1955 și, deși nu a fost campiaonă în mod oficial a declarat că sezon, Wismut Karl-Marx-Stadt a terminat în vârful clasamentului.

După reunificarea Germaniei ultima sezon regulat DDR-Oberliga a fost jucat în 1990-1991 sub denumirea NOFV-Oberliga (Nordostdeutsche Fußballverband Oberliga). În anul următor, structura de ligă a fost grupată în sistemul german de Vest în cadrul DFB (Deutscher Fussball Bund), precum și primele două cluburi din Oberliga NOFV - FC Hansa Rostock și Dinamo Dresda - au aderat la prima divizie Bundesliga.

Pentru durata de existență a ligii, liga a fost denumită DDR-Liga.

Oberliga reformat ca Regionalliga Nordo
În 1994, o noua divizie de al treilea nivel a fost stabilită în zona care în trecut formată Germania de Est. Regionalliga Nordost a fost alcătuită din cea mai mare parte a numelor mari din DDR din epoca alături de cluburile din Berlinul de Vest.
Liga a fost desființată din nou în 2000 și cluburile sale membre s-au răspândit între cele două Regionalliga rămase (III) și NOFV-Oberliga (IV), care se încheie în mod eficient de istorie de la toate ligile est-germane.

Campioane DDR-Oberliga

Source:

DDR-Oberliga în 1975-1991

Source:
 Numele afișate sunt acele cluburi reportate majoritatea acestor sezoane, care nu sunt neapărat cele pe care le efectuează în ultimele două sezoane sau de cele actuale.
 Leipzig Chemie și Chemie Böhlen au fuzionat în 1990, pentru a forma FC Sachsen Leipzig

Vezi și
Regionalliga Nord
NOFV-Oberliga
NOFV-Oberliga Süd
NOFV-Oberliga Mitte
NOFV-Oberliga Nord

Legături externe  
 DDR-Oberligala Fussballdaten.de 
 ansamblu tabel [de DDR-Oberliga 
 DDR-Oberligarezultatele &  tabele 
 .de / spielplan.php Thema =? 268 = 99 & Liga DDR-Oberliga la Weltfussball.de

Note 
 ^  Mastrogiannopoulos Alexandru (2005-10-16). "Germania de Est 1949-1950" .  rsssf.com . http://www.rsssf.com/tablesd/ddr50.html  . rsssf.com. http://www.rsssf.com/tablesd/ddr50.html  . Retrieved 2008-12-28 . Adus de 2008-12-28.  
 ^ Jan Schoenmakers (2005-10-16). "East Germany 1946-1990" . ^ Schoenmakers Jan (2005-10-16). "Germania de Est 1946-1990" . rsssf.com . http://www.rsssf.com/tablesd/ddrhist.html#51 . rsssf.com. http://www.rsssf.com/tablesd/ddrhist.html # 51 . Retrieved 2008-12-28 . Adus de 2008-12-28.  
 ^ Jan Schoenmakers (2005-10-16). "East Germany 1946-1990" . ^ Schoenmakers Jan (2005-10-16). "Germania de Est 1946-1990" . rsssf.com . http://www.rsssf.com/tablesd/ddrhist.html#52 . rsssf.com. http://www.rsssf.com/tablesd/ddrhist.html # 52 . Retrieved 2008-12-28 . Adus de 2008-12-28.  
 ^ Jan Schoenmakers (2005-10-16). "East Germany 1946-1990" . ^ Schoenmakers Jan (2005-10-16). "Germania de Est 1946-1990" . rsssf.com . http://www.rsssf.com/tablesd/ddrhist.html#53 . rsssf.com. http://www.rsssf.com/tablesd/ddrhist.html # 53 . Retrieved 2008-12-28 . Adus de 2008-12-28.  
 ^ Jan Schoenmakers (2005-10-16). "East Germany 1946-1990" . ^ Schoenmakers Jan (2005-10-16). "Germania de Est 1946-1990" . rsssf.com . http://www.rsssf.com/tablesd/ddrhist.html#54 . rsssf.com. http://www.rsssf.com/tablesd/ddrhist.html # 54 . Retrieved 2008-12-28 . Adus de 2008-12-28.  
 ^ Jan Schoenmakers (2005-10-16). "East Germany 1946-1990" . ^ Schoenmakers Jan (2005-10-16). "Germania de Est 1946-1990" . rsssf.com . http://www.rsssf.com/tablesd/ddrhist.html#55 . rsssf.com. http://www.rsssf.com/tablesd/ddrhist.html # 55 . Retrieved 2008-12-28 . Adus de 2008-12-28.  
 ^ Alexander Mastrogiannopoulos (2005-10-16). "East Germany 1955" . ^ Mastrogiannopoulos Alexandru (2005-10-16). "Germania de Est 1955" . rsssf.com . http://www.rsssf.com/tablesd/ddr55a.html . rsssf.com. http://www.rsssf.com/tablesd/ddr55a.html . Retrieved 2008-12-28 . Adus de 2008-12-28.  
 ^ Alexander Mastrogiannopoulos (2005-10-16). "East Germany 1955" . ^ Mastrogiannopoulos Alexandru (2005-10-16). "Germania de Est 1955" . rsssf.com . http://www.rsssf.com/tablesd/ddr62.html . rsssf.com. http://www.rsssf.com/tablesd/ddr62.html . Retrieved 2008-12-28 . Adus de 2008-12-28.

Ligi naționale de fotbal din Europa
Cuvinte germane